ПСФК Черноморец (Бургас) през сезон 2008/2009 година. Включва информация за всички мачове изиграни от отбора, за неговото ръководство и картотекирани играчи по време на кампанията.

Клубът

Ръководство

Треньорско ръководство

Есен 2008

Пролет 2009

Трансфери

Привлечени 
 12  Калоян Кръстев от Нафтекс (Бургас)
 3  Борислав Стойчев от Левски (София)
 16  Мартин Ковачев от Дунав (Русе)
 8  Любомир Божинов от Нафтекс (Бургас)
 18  Александър Стоймирович от  Ворскла Полтава
 25  Марин Петров от  Етникос Пиреус
 9  Екундайо Джайеоба от Левски (София)
 11  Адалтон Жувенал от  Гуара
 23  Мишел Платини от  Татабаня
 –  Абудрамае Бамба от  ЖК Абиджан

Напуснали 
 12  Янко Георгиев в Нафтекс (Бургас)
 3  Слави Костенски в Несебър (Несебър)
 11  Никица Кошутич (освободен)
 25  Пламен Крумов в Нафтекс (Бургас)
 28  Емил Тодоров в Несебър (Несебър)
 29  Тодорин Димитров в Етър 1924
 30  Иван Цанков в Нафтекс (Бургас)

Привлечени 
 1  Паскал Борел от  Хонвед
 3  Венцислав Бонев от Нафтекс (Бургас)
 4  Станислав Жеков от Нафтекс (Бургас)
 6  Орлин Старокин от Нафтекс (Бургас)
 9  Адриан Фернандес от Черно море (Варна)
 19  Роберто Карбони (свободен агент)
 16  Светлин Симеонов от Нафтекс (Бургас)
 20  Ектор Гонсалес от  АЕК Ларнака
 25  Пламен Крумов от Нафтекс (Бургас)

Напуснали 
 1  Иван Чворович в Миньор (Перник)
 6  Георги Караканов в Марек (Дупница)
 8  Любомир Божинов в Нафтекс (Бургас)
 9  Екундайо Джайеоба във Вихрен (Сандански)
 3  Борислав Стойчев в Нафтекс (Бургас)
 16  Мартин Ковачев в Нафтекс (Бургас)
 17  Любомир Любенов в  Арка Гдиня
 19  Веселин Пенев в Нафтекс (Бургас)
 –  Абудрамае Бамба в Локомотив (Мездра)

Евротурнири

Интертото Къп

Контроли

Лято 2008

Зима 2009

Програма

Официални мачове в А ПФГ

Официални мачове за купата на България

Крайно класиране

Статистика по футболисти

Топ 5 голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Черноморец Бургас
 Черноморец в footballdatabase.eu
 Черноморец в burgas24.bg

2008/09
Футболни отбори през сезон 2008/09